Ocean Township peut faire référence à deux townships du New Jersey :
 Ocean Township (comté de Monmouth)
 Ocean Township (comté d'Ocean)

Homonymie de townships